Plantation bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Plantation (Broward County, Florida), Florida
 Plantation (Sarasota County, Florida), Florida
 Plantation (Kentucky), Kentucky
 Plantation Acres (North Carolina)
 Plantation Gardens (Florida)
 Plantation Heights (Virginia)
 Plantation Hills (Tennessee)
 Plantation Island (Florida)
 Plantation Isles (Florida)
 Plantation Key (Florida)
 Plantation Park (Florida)

Sonstiges:
 Umsiedlungen in der Geschichte Irlands, siehe Plantation (Irland). 
 eine Verwaltungsform in Maine, siehe Plantation (Maine).
 Plantation (Rum), Serie spezieller Rum-Abfüllungen, abgefüllt von Cognac Ferrand
 Plantage, forst- oder landwirtschaftlicher Großbetrieb.